Boulevard Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Boulevard Historic District (Athens, Georgia), NRHP-ID: 85000851
 Boulevard Historic District (Richmond, Virginia), NRHP-ID: 86002887